Шатохин (Шатохина) — русская фамилия.

Шатохины — старинный русский дворянский род, восходящий к половине XVII века и записанный в VI часть родословной книги Курской губернии; есть ещё несколько дворянских родов этой фамилии, более позднего происхождения.

Шатохин 
 Шатохин, Анатолий Васильевич (1936—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Шатохин, Афанасий Ильич (1925—1989) — Герой Советского Союза.
 Шатохин, Василий Иванович (1925—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Шатохин, Александр Сергеевич (1924—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Шатохин, Владимир Яковлевич (род. 1941) — советский и российский военачальник.
 Шатохин, Дмитрий Александрович (род. 1980) — российский государственный деятель, член Совета Федерации России.
 Шатохин, Александр Анатольевич (род. 1974) — российский актер театра и кино. 
 Шатохин, Евгений Сергеевич (1947—2012) — белорусский художник, общественный деятель.
 Шатохин, Иван Григорьевич (1921—1944) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Шатохин, Сергей Александрович (род. 1978) — российский футболист.
 Шатохин, Феодот Трофимович (1888—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Шатохина 
 Шатохина, Валентина Михайловна — Герой Социалистического Труда, доярка колхоза «Заостровский» Архангельской области.

См. также 
 Шатохино — село в Курской области.
 Шатоха — река в Орловской области России.

Примечания